Landeszeitung steht für:

 Braunschweigische Landeszeitung, Tageszeitung, die zwischen 1880 und 1936 in Braunschweig erschien
 Landeszeitung für die Lüneburger Heide, kurz Landeszeitung (LZ)
 Landes-Zeitung, ehemaliger Name (1946–1952) der Schweriner Volkszeitung

Siehe auch: